La  peut désigner :
  de chars de combat
  de chasseurs (Révolution française)
  de chasseurs alpins
  de chasseurs des Pyrénées
  de communication (États-Unis)
 Bataillon de marche n° 9